YIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Bay Marina (Canada)